Ізабель Демонжо і Наталі Тозья були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Ліз Грегорі і Гретхен Магерс.

Елізабет Смайлі і Джанін Тремеллінг виграли титул, перемігши у фіналі Грегорі та Магерс з рахунком 5–7, 6–3, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 1989 Lufthansa Cup Doubles Draw 

WTA German Open
Тур WTA 1989